Amerikai Egyesült Államok
 Ashley (Észak-Dakota)
 Ashley (Illinois)
 Ashley (Indiana)
 Ashley (Michigan)
 Ashley (Missouri)
 Ashley (Nyugat-Virginia)
 Ashley (Ohio)
 Ashley (Pennsylvania)
 Ashley (Wisconsin)
 Ashley megye (egyértelműsítő lap)